Abakan – città della Russia
Abakan – fiume della Russia
 Tatari Abakan – popolo asiatico
 Abakan-Avia – compagnia aerea russa